Der Begriff Schlossturm bezeichnet folgende Bauwerke:

in Deutschland:
 Schlossturm (Auerbach/Vogtl.), Aussichtsturm in Auerbach/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Schlossturm (Cottbus), Turm des früheren Schlosses in Cottbus, kreisfreie Stadt in Brandenburg
 Schlossturm (Düsseldorf), Turm des früheren Schlosses in Düsseldorf, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen

in Russland:
 Schlossturm (Königsberg), Teil des früheren Schlosses in Königsberg, heute Kaliningrad

in der Schweiz:
 Schlossturm Pfäffikon, Turm der Schlossanlage Pfäffikon, in Pfäffikon SZ, Bezirk Höfe, Kanton Schwyz
 Schlossturm Regensberg, Aussichtsturm in Regensberg, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Museum im Schlossturm